Köckte ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 Köckte (Gardelegen), ein Ortsteil der Hansestadt Gardelegen im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt
 Köckte (Tangermünde), ein Ortsteil der Stadt Tangermünde im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt